Tenisový turnaj WTA Internationaux de Strasbourg 2010 se konal ve dnech 17.–22. května ve francouzském Štrasburku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 

  Nasazení podle žebříčku WTA k 10. květnu 2010.

V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

Jiné způsoby účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu od pořadatele turnaje:
  Maria Šarapovová
  Pauline Parmentierová
  Virginie Razzanová
  Kristina Mladenovicová

Následující hráčky se probojovaly do turnaje z kvalifikace:
  Dia Jevtimovová
  Maria Jelena Camerinová
  Mariana Duque Mariñová
  Sorana Cîrsteaová
  Stéphanie Foretzová (jako „šťastná poražená“ (Lucky Loser))

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Dvouhra
 Pavouk turnaje
 Kvalifikace

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2010